The Big Heat oder Big Heat steht für:

 The Big Heat, Originaltitel von Heißes Eisen, US-amerikanischer Film von Fritz Lang (1953)
 The Big Heat (1988) (Seng Fat Dak Ging), Hongkong-chinesischer Film von Yeung-Wah Kam und Johnnie To 
 Big Heat (Band), österreichische Metal-Band
 The Big Heat (Stan-Ridgway-Album), Album von Stan Ridgway (1986) 
 Big Heat (Leslie-Cheung-Album), Album von Leslie Cheung (2000)